Abel Caballero – schermidore cubano
 Abel Ramón Caballero Álvarez – economista e politico spagnolo